Kottarakkara steht für:

 Kottarakkara (Kerala), eine Stadt im südindischen Bundesstaat Kerala

Kottarakkara ist der Künstlername von:

 K. P. Kottarakkara (1924/22–2006), indischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent